Есе́нина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Есенина, Елена Сергеевна (род. 1987) — российская эстрадная певица, поэтесса, ранее известная под псевдонимом Лена Валевская.
 Есенина-Толстая, Софья Андреевна (1900—1957) — внучка Льва Толстого, последняя жена Сергея Есенина.
 Есенина, Татьяна Сергеевна (1918—1992) — журналистка и писательница, дочь Сергея Есенина от брака с Зинаидой Райх.